Die N205 ist eine französische Nationalstraße, die 1860 mit dem Anschluss der Grafschaft Nizza an Frankreich, zwischen Nizza und einer Straßenbrücke im Tal der Tinée am Fuße des Tête de Vinaigre ohne Anschluss an eine andere Nationalstraße festgelegt wurde. Ihre Länge betrug 86,5 Kilometer. Die Straße erschloss damit das Mercantour. 1920 wurde die zweite Version der Route des Alpes als N202 gebildet. Dafür gab die N205 den Abschnitt im Tal des Var ab. Somit betrug die Straßenlänge nur noch 57,5 Kilometer. 1973 wurde sie abgestuft. 1978 entstand aus einer Kette von Teilabschnitten anderer Nationalstraßen eine neue N205; die Nummer wohl von der N505 abgeleitet, die sie mit übernommen hat:

  Schweizer Grenze–Findrol
  Findrol–Bonneville
  Bonneville–Cluses
  Cluses–Le Fayet
  Le Fayet–Chamonix-Mont-Blanc
  Chamonix-Mont-Blanc–italienische Grenze (im Mont-Blanc-Tunnel)

2006 wurde sie zwischen der Schweizer Grenze und Le Fayet abgestuft, da sich im parallelen Verlauf die A40 befindet.

Weblinks 
 Route nationale française 205 auf WikiSara (französisch)

205
Straße in Provence-Alpes-Côte d’Azur
Route nationale 0205
Europastraße 25